Emmenegger ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Emmenegger Sieber (* 1972), Schweizer Patristiker

 Manfred Emmenegger-Kanzler (* 1953), deutscher Keramiker
 Marta Emmenegger (1923–2001), Schweizer Sexberaterin
 Mia Emmenegger (* 2005), Schweizer Handballspielerin
 Pius Emmenegger (1887–1974), schweizerischer katholischer Theologe
 Sigrid Emmenegger (* 1976), deutsche Bundesrichterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig